Fazekas Sándor (1961) jogász, bíró, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács volt elnökhelyettese
Fazekas Sándor (1963) jogász, politikus, országgyűlési képviselő, miniszter